Austrosignum är ett släkte av kräftdjur. Austrosignum ingår i familjen Paramunnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Austrosignum